Железники  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Железники — деревня в Россонском районе Витебской области
 Железники — деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Железники — деревня в Мядельском районе Минской области.

Латвия 
 Железники — село в Пуреньской волости Лудзенского края Латвии.

Словения

См. также 
 Железник